Уалибе́к Абдраи́мов Акимку́л (; род. 12 апреля 1961, с. Когам, Отырарский район, Туркестанская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный заслуженный деятель, актёр кино и театра, театральный педагог, театральный режиссёр, артист, сатирик, основатель и директор театра юмора и сатиры «Шаншар».

Награды 

Заслуженный Артист Республики Казахстан, награждён орденами как: "Ерен енбеги ушин", "Курмет", "Халык курмети", "Казахстанга енбек синирген кайраткер"

Карьера в кино 

Начал свою карьеру в кино как артист и режиссёр в 2011 году. Сериал "Алтын ұя".

2017 году сериал " Бастык боламын" роли:аким села Булдиргена,потом аким района Жеруйык.

Биография 
Уалибек Абдраимов Акимкул родился 12 апреля 1961 года в селе Когам Кзылкумского (Отырарский район) района Чимкентской области Казахской ССР. Происходит из подрода мангытай рода конырат Среднего жуза.

Учился в Алматы, в КазГУ, которое окончил в 1985 году. Трудовой путь начал в 1985 преподавателем средней школы в городе Шымкент, в 1987-88 гг. был преподавателем в школе «Когам», с 1988 по 93 — директор районного дворца культуры. В 1994 году основал театр юмора и сатиры «Шаншар» и с тех пор является его бессменным директором.

Ссылки 
 
 

Театральные режиссёры Казахстана
Актёры театра Казахстана
Артисты Казахстана
Заслуженные артисты Казахстана